

Onomastica 
 Gyatso – nome di persona maschile tibetano

Persone 
 Gendün Gyatso (1475-1543) – il secondo Dalai Lama tibetano
 Jampel Gyatso (1758-1804) – l'ottavo Dalai Lama del Tibet
 Kelsang Gyatso (1931) – monaco buddhista tibetano
 Kelzang Gyatso (1708-1757) – il settimo Dalai Lama del Tibet
 Khendrup Gyatso (1838-1856) – monaco buddhista tibetano, l'undicesimo Dalai Lama
 Lobsang Gyatso (1928-1997) – monaco buddhista tibetano
 Lungtok Gyatso (1806-1815) – monaco buddhista tibetano, il nono Dalai Lama
 Ngawang Lozang Gyatso (1617-1682) – il quinto Dalai Lama del Tibet
 Palden Gyatso (1933-2018) – monaco buddhista tibetano 
 Sönam Gyatso (1543-1588) – il primo Dalai Lama ufficialmente riconosciuto
 Tenzin Gyatso (1935) – monaco buddhista tibetano
 Thubten Gyatso (1876-1933) – il tredicesimo Dalai Lama del Tibet
 Trinle Gyatso (1857-1875) – il dodicesimo Dalai Lama del Tibet
 Tsangyang Gyatso (1683-1706) – il sesto Dalai Lama
 Tsultrim Gyatso (1816-1837) – il decimo Dalai Lama del Tibet
 Yönten Gyatso (1589-1617) – il quarto Dalai Lama del Tibet